Pchnięcie kulą mężczyzn – jedna z konkurencji technicznych rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

Tytułu z poprzednich mistrzostw bronił David Storl, który ostatecznie zdobył brązowy medal. W finale wystąpiło dwóch Polaków, z których Michał Haratyk zdobył złoty medal, natomiast Konrad Bukowiecki srebrny.

Terminarz

Rekordy

Rezultaty

Kwalifikacje 
Awans: 20,40 m (Q) lub 12 najlepszych rezultatów (q).

Finał

Przypisy 

Pchnięcie kulą mężczyzn